Voorhis ist der Familienname folgender Personen:

 Charles H. Voorhis (1833–1896), US-amerikanischer Politiker
 H. Clay Van Voorhis (1852–1927), US-amerikanischer Politiker
 Jerry Voorhis (1901–1984), US-amerikanischer Politiker
 John Van Voorhis (1826–1905), US-amerikanischer Politiker
 Parker Voorhis, US-amerikanischer Bobsportler

Siehe auch:

 Voorhees
 Voorhies